Borgella ist der Familienname folgender Personen:

 Joanne Borgella (1982–2014), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Roselord Borgella (* 1993), haitianische Fußballspielerin